Naselja u Srbiji:
 Ravni Del (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Ravni Del (Vlasotince, Srbija), naselje u sastavu općine Vlasotince